Попчиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Михайловского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Михайловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 11 км, до центра муниципального образования Михайловского — 6 км.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Попчиха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района